Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Kucharek – polski koszykarz
 Zygmunt Kucharek – poseł na Sejm PRL II kadencji